A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női hétpróba versenyszámát augusztus 3. és 4. között tartották a londoni Olimpiai Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 6150 pont, míg a B-szint 5950 pont volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női hétpróbában:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

100 méteres gátfutás 
A versenyszám augusztus 3-án 10:05-kor vette kezdetét.

Magasugrás 
A versenyszám augusztus 3-án 11:15-kor vette kezdetét.

Súlylökés 
A versenyszám augusztus 3-án 19:00-kor vette kezdetét.

200 méteres síkfutás 
A versenyszám augusztus 3-án 20:45-kor vette kezdetét.

Távolugrás 
A versenyszám augusztus 4-én 10:05-kor vette kezdetét.

Gerelyhajítás 
A versenyszám augusztus 4-én 11:40-kor vette kezdetét az A csoport számára, a B csoport 12:55-kor kezdett.

800 méteres síkfutás 
A versenyszám augusztus 4-én 20:35-kor vette kezdetét.

Végeredmény

Források 

Atlétika a 2012. évi nyári olimpiai játékokon